Sauce Chantilly steht für: 
 eine Ableitung der Mayonnaise mit Sahne
 Sauce mousseline, eine Ableitung der Sauce Hollandaise mit Sahne